Irakleia, Irákleia eller Iraklia kan syfta på:

Grekland 
 Iráklia (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Dimos Irakleia, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Irákleia (kommunhuvudort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Irakleia (Kykladerna) – ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Néa Irákleia – en ort  i prefekturen Chalkidike
 Vrachonisída Pacheiá, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Turkiet 
 Araklı (distriktshuvudort), Trabzon,

Se även 
 Herakleia